Der Grakcu Sai Mai United FC (Thai:สโมสรฟุตบอลเกร็กคู สายไหม ยูไนเต็ด) ist ein thailändischer Fußballverein aus Sai Mai (Bangkok), der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2009 als Rose Asia Pathum Thani gegründet. 2011 wurde er in Thanyaburi RA United umbenannt. Ein Jahr später, 2012, erfolgte eine erneute Umbenennung in Grakcu Looktabfah. 2018 wurde er Club in seinen heutigen Namen umbenannt. Die erste Saison startete der Verein in der dritten Liga, der Regional League Division 2, in der Central/Eastern Region. Hier belegte der Verein einen 12. Tabellenplatz. 2013 wurde man der Region Bangkok zugeteilt. In der Region spielte der Club 2 Jahre. 2012 wechselte er wieder in die Central/East Region. Von 2013 bis 2015 spielte der Verein in der Central/West Region. Seit 2016 tritt der Club wieder in der Bangkok Region an.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Grakcu United Stadium (Thai:สนามกีฬาเกร็กคู สายไหม) aus. Das Stadion liegt Bangkoker Bezirk Sai Mai. Die Sportstätte hat ein Fassungsvermögen von 2000 Zuschauern.

Spielstätten seit 2009

Spieler 
Stand: 19. April 2020

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2016

Sponsoren

Weblinks 
 Grakcu Sai Mai United FC bei thaileague.co.th

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 2009